Kirsten Langkilde henviser til:

 Kirsten Langkilde (politiker) (1873–1964) – dansk politiker og redaktør
 Kirsten Langkilde (kunstner) (født 1954) – dansk billedhugger og kunstforsker